Servië:
Kovačevac (Jagodina)
Kovačevac (Mladenovac)
Kovačevac (Prijepolje)

Kroatië:
Kovačevac (Lipik)
Kovačevac (Nova Gradiška)
Kovačevac (Rovišće)